Иерро ():
 Иерро (остров) — самый западный и самый маленький остров Канарского архипелага.
 На нём расположен город Эль-Пинар-де-эль-Иерро
 Йерро, Фернандо (род. 1968) — испанский футболист
 Йерро, Хосе (1922—2002) — испанский поэт